Amerikai Egyesült Államok
Gainesville (Alabama)
Gainesville (Arkansas)
Gainesville (Florida)
Gainesville (Georgia)
Gainesville (Missouri)
Gainesville (kisváros, New York)
Gainesville (falu, New York)
Gainesville (Texas)
Gainesville (Virginia)